Первая лига 1977/1978 () — 44-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 20 июля 1977 года и закончился 3 мая 1978 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1977/1978 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1977/1978 на rsssf.com 

1977/1978
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1977 году
Спорт в Польше в 1978 году